Грушка — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Грушка, Аполлон Аполлонович (1869—1929) — российский филолог-классик.
 Грушка, Каролина (род. 1980) — польская и российская актриса.
 Грушка, Нина Ивановна (1929—2006) — Герой Социалистического Труда.

Топоним 
 Грушка — село в Каменском районе ПМР.
 Грушка — хутор в Адыге-Хабльском районе Карачаево-Черкесии.
 Грушка — село в Ивано-Франковском районе Ивано-Франковской области Украины.
 Грушка — село в Голованевском районе Кировоградской области Украины.
 Грушка — село в Коньском повяте Свентокшиского воеводства Польши.

См. также 
 
 Грушки